Kediri (Binong), een bestuurslaag in Indonesië
 Kediri (Gading Rejo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kediri (Karanglewas), een bestuurslaag in Indonesië
 Kediri (stad) in Indonesië
 Kediri (regentschap)
 het middeleeuwse koninkrijk Kediri op oostelijk Java